Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 I se dispute du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Morozova.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Barbara Hawcroft.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Perth
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1972 I
Perth I
Tennis en Australie en 1972
Sport en février 1972